Су́слов — русская фамилия. Женская форма . Происходит от слова сусло.

Известные носители

А 
 
 
 Суслов, Анатолий Иванович (род. 1946) — советский футболист.
 Суслов, Андрей Борисович (род. 1961) — российский историк, профессор ПГГПУ.
 Суслов, Анисим Зиновьевич (1857—1929) — украинский актёр, театральный режиссёр, антрепренёр.
 Суслов, Аполлинарий Георгиевич (1867—1937) — русский поэт.

В 
 Суслов, Василий Афанасьевич (1921—1998) — командир орудия 5-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 
 Суслов, Виталий Александрович (1924—2003) — советский искусствовед, директор Эрмитажа.
 
 Суслов, Вольт Николаевич (1926—1998) — советский поэт и прозаик.
 Суслов, Вячеслав Александрович (род. 1947) — ректор СПбГТУРП.

Г—С 
 Суслов, Гавриил Константинович (1857—1935) — советский учёный-механик, профессор Киевского университета, ректор Одесского политехнического института.
 Суслов, Геннадий Васильевич (1937—2009) — передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Суслов, Дмитрий Юрьевич (род. 1955) — российский дипломат.
 Суслов, Евгений Яковлевич (1937—2019) — диктор советского телевидения.
 Суслов, Иван Михайлович (1914—1982) — советский офицер, участник итальянского движения Сопротивления.
 Суслов, Иван Тимофеевич (?—ок. 1716) — русский религиозный деятель, один из основателей секты хлыстов.
 
 
 Суслов, Николай Григорьевич (1899—1962) — старший оперуполномоченный 3-го отделения 2-го отдела 6-го управления НКГБ СССР, генерал-майор.
 Суслов, Олег Анатольевич (род. 1969) — украинский футболист.
 Суслов, Пётр Игнатьевич (1910—1982) — командир миномётного расчёта 78-го гвардейского стрелкового полка, старшина миномётной роты (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт), гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 
 Суслов, Томаш (род. 2002) — словацкий футболист.
 Суслов, Феликс Павлович (род. 1927) — советский и российский специалист в области лёгкой атлетики.



См. также 
 Михаил Суслов — автомобильно-пассажирский паром класса Дмитрий Шостакович, проект B-492.